Основна школа „Свети Сава” може да се односи на:
 школу у Кикинди,
 школу у Баточини,
 школу у Београду, на Врачару,
 школу у Горњем Милановцу,
 школу у Нишу,
 школу у Бору,
 школу у Смедереву,
 школу у Бијељини.
 ОШ „Свети Сава” Врчин
 Основна школа „Свети Сава” (Рогатица)
 ОШ „Свети Сава” Попучке
 ОШ „Свети Сава” ИО Дупљај
 ОШ „Свети Сава” ИО Забрдица
 ОШ „Свети Сава” Бајина Башта
 ОШ „Свети Сава” Бачина
 ОШ „Свети Сава” (Билећа)
 ОШ „Свети Сава” Чачак
 ОШ „Свети Сава” Велики Црљени
 ОШ „Свети Сава” Младеновац
 ОШ „Свети Сава” Аранђеловац
 ОШ „Светитељ Сава” Друговац
 ОШ „Свети Сава” Велика Плана
 ОШ „Свети Сава” Топоница
 ОШ „Свети Сава” Крагујевац
 ОШ „Свети Сава” Краљево
 ОШ „Свети Сава” Суботица
 ОШ „Свети Сава” Суботинац
 ОШ Свети Сава Пирот
 Школа за основно и средње образовање „Свети Сава”

Свети Сава